Racemo – in botanica, un tipo di infiorescenza o di ramificazione 
 un rametto del grappolo d'uva o anche il grappolo stesso
 Racemo – nell'arte, un tipo di decorazione, scolpita o dipinta, a forma di grappolo con tralci, rami, fiori, foglie
 Racemo – in chimica, una miscela in parti uguali di enantiomeri opposti